Breitenhagen steht für:
 Breitenhagen (Barby), Ortsteil der Stadt Barby im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Breitenhagen (Altena), Ortsteil der Stadt Altena im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen